Zaak-Lucia de Berk, een Nederlandse rechtszaak
 Lucia de B. (film), een Nederlandse film uit 2014 over deze zaak